Boruty est le nom de :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Boruty, village du powiat de Grójec
 Boruty, village de la gmina de Rzewnie
 Boruty, village de la gmina de Sypniewo